Открытый чемпионат Гааги (текущее спонсорское название — Sport1 Open) — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий на грунтовых кортах Схевенингена (Нидерланды) в середине летнего сезона начиная с 1993 года. Призовой фонд турнира в 2013 году составлял 42,5 тысячи евро плюс оплата проживания при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 

Призовой фонд и рейтинговые очки
В 2012 году победитель турнира в одиночном разряде получал 6150 евро и 90 очков рейтинга. Другие бонусы распределялись следующим образом:

Победители и финалисты
Хозяева кортов Рамон Слёйтер и Йессе Хута-Галунг являются единственными теннисистами, больше одного раза побеждавшим в Схевенингене в одиночном разряде. Ещё дважды Слётер побеждал в парах; помимо него, двукратными победителями в парном разряде становились ещё три теннисиста, в том числе ещё три нидерландских теннисиста. Всего чемпионами турнира становились пять представителей Нидерландов в одиночном разряде и восемь в парах. Шесть в турнире побеждала чисто нидерландская пара, а в 2004 и 2013 годах чисто нидерландский финал был разыгран в одиночном разряде.

Финалы прошлых лет

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов турниров в базе данных ITF